gromada Krzemienna (powiat brzozowski)
 gromada Krzemienna (powiat nowogardzki)